Венеційсько-візантійські війни — серія конфліктів між Венеційською республікою та Візантійською імперію, що відбувались у Високому середньовіччі між XII та початком XIV століть.  

 Венеційсько-візантійська війна (1122–1126)
 Венеційсько-візантійська війна (1171–1175)
 Венеційсько-візантійська війна (1204)
 Венеційсько-візантійська війна (1256—1270)
 Венеційсько-візантійська війна (1296—1302)
 Венеційсько-візантійська війна (1306—1310)

Війни Візантійської імперії
Війни Венеції